De Verbandsliga Hamburg 1991/92 was het 47ste voetbalkampioenschap van de Verbandsliga Hamburg, de hoogste amateurcompetitie van Hamburg. De Verbandsliga vormde de vierde klasse onder de Oberliga Nord. 

SV Lurup werd kampioen en nam net als vicekampioen VfL 93 Hamburg aan de eindronde om te promoveren. Beiden clubs konden de promotie afdwingen.

Eindstand

Externe links
  f-archiv.de

Oberliga Hamburg
Duits competitievoetbal 1991/92